

Seedning 
  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (semifinal)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (semifinal)
  Aidan McHugh /  Timofej Skatov (andra omgången)
  Drew Baird /  Nicolás Mejía (andra omgången)
  Ray Ho /  Tseng Chun-hsin (final)
  Andrew Fenty /  Park Ui-sung (andra omgången)
  Nick Hardt /  Filip Cristian Jianu (första omgången)
  Jonáš Forejtek /  Dalibor Svrčina (andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Nedre halvan

Finaler

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018